Spiriverpa är ett släkte av tvåvingar. Spiriverpa ingår i familjen stilettflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Stilettflugor
Spiriverpa